David Willey ist der Name folgender Personen:

* David Willey (Cricketspieler) (* 1992), australischer Cricketspieler
 David Willey (Journalist) (* 1933), englischer Journalist